Pickrell ist der Familienname folgender Personen:

 Cassidy Pickrell (* 1994), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Ray Pickrell (1938–2006), britischer Motorradrennfahrer
 Robert Pickrell (1922–2017), US-amerikanischer Offizier, Jurist und Politiker
Pickrell steht für Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pickrell (Nebraska), im Gage County, Nebraska